Серге́й Проко́фьев: Прокофьев, Сергей Александрович (род. 1976) — российский рок-музыкант, барабанщик.
  (1874—1944) — российский и украинский учёный в области мостостроения.
 Прокофьев, Сергей Иванович (1890—1944) — советский театральный режиссёр, основатель московского Театра имени Моссовета.
 Прокофьев, Сергей Олегович (1954—2014) — российский и швейцарский антропософ.
 Прокофьев, Сергей Сергеевич (1891—1953) — советский композитор, дирижёр, пианист, музыкальный писатель.